EDAP steht für:
 Flugplatz Cottbus/Neuhausen (ICAO-Code)
 Bahnhof Aplerbeck (DS100-Code), Bahnhof in Dortmund-Aplerbeck an der Bahnstrecke Dortmund–Soest

Abkürzung